Kadey – departament w Kamerunie
 Kadéï – rzeka w Afryce